Пуйату (Puiatu) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Пуйату — село в міському самоврядуванні Гаапсалу повіту Ляенемаа.
 Пуйату — село в міському самоврядуванні Пайде повіту Ярвамаа.
 Пуйату — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Пуйату — село у волості Пилтсамаа повіту Йиґевамаа.
 Пуйату — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.